Niemcy:
 Odernheim – historyczna nazwa miejscowości Gau-Odernheim
 Odernheim am Glan – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Kreuznach